Renaissance kan syfta på:

 Renaissance – franska för den period då medeltiden avslutades och antikens kulturarv sägs ha återuppväckts, se renässans
 Renaissance (film) – en film från 2006
 Renaissance Pictures – ett filmbolag
 Renaissance Books – en bokaffär i Milwaukee, Wisconsin
 Renaissance Center – en grupp skyskrapor i centrala Detroit, Michigan
 Renaissance Society – ett konstmuseum i Chcago
 Renaissance Man – en film från 1994

Musik
 Revolution Renaissance – ett power metal band från Finland
 Renaissance (musikalbum av The Association) – ett musikalbum från år 1967 av The Association
 Renaissance (musikalbum av Beyoncé) – ett musikalbum från år 2022 av Beyoncé
 Renaissance (musikalbum av Lionel Richie) – ett musikalbum från år 2000 av Lionel Richie
 Renaissance (musikalbum av Vanilla Fudge) – ett musikalbum från 1968 av Vanilla Fudge
 Renaissance (musikalbum av Village People) – ett musikalbum från 1981 av Village People
 Renaissance (musikalbum av Renaissance) – ett musikalbum från 1969 av Renaissance
 The Renaissance (musikalbum av Q-Tip) – ett musikalbum från 2008 av Q-Tip
 The Renaissance EP – av MxPx
 The Renaissance – en folkrockmusikgrupp
 Renaissance (musikgrupp) – en engelsk progressiv rockgrupp
 La Renaissance – Centralafrikanska republikens nationalsång